Соревнования по метанию копья у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Цюрихе прошли 14 и 17 августа 2014 года на стадионе «Летцигрунд».

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышел в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 81,00 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования прошли в двух квалификационных группах в вечерней программе 14 августа 2014 года.

Финал 

Основные соревнования в метании копья у мужчин прошли 17 августа 2014 года. C первой же попытки лидерство в соревнованиях захватил бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года финн Антти Руусканен, в дальнейшем только увеличивавший своё преимущество над конкурентами. Его лучший бросок на 88,01 м стал лучшим в европейском сезоне. Прежний континентальный лидер и действующий чемпион мира Витезслав Веселый стал серебряным призёром. Третье и четвёртое места на счету двух других финских копьеметателей.

Примечания

Ссылки 
 

метания